Más allá del jardín puede referirse a:

Más allá del jardín (película), una película de 1996, protagonizada por Concha Velasco;
Más allá del jardín (miniserie) una miniserie estadounidense de animación de 2014 creada por Patrick McHale, y transmitida en Cartoon Network.